est la formule brute de plusieurs isomères.

 bupivacaïne, numéro CAS 
 lévobupivacaïne, numéro CAS